Crăciun Negru se poate referi la:

Crăciun Negru (film din 1974), un film din 1974 regizat de Bob Clark
Crăciun Negru (film din 2006), un film din 2006 regizat de Glen Morgan
Crăciun Negru (Hong Kong) - înfrângerea britanicilor în Bătălia de la Hong Kong (1941) care s-au predat japonezilor